Little (2019), een Amerikaanse film uitgebracht in 2019
 Little (album), debuutalbum van Vic Chesnutt
 Little (auto), auto uit Flint, Michigan uit 1912
 Stelling van Little, een stelling uit de wachtrijtheorie genoemd naar John Little

Personen
Little, een gangbare Engelstalige achternaam:
 Alan Warriner-Little (1962), een Brits darter ook bekend als The Iceman
 Andy Little (1989), een Iers voetballer
 Brad Little (1954), een Amerikaans landbouwer en (republikeins) politicus
 Brian Little (1953), een Brits voetballer en voetbalcoach
 Callum Little (1989), een Brits voetballer
 Cleavon Jake Little (1939-1992), een Amerikaans acteur
 Dwight H. Little (1956), een Amerikaans filmregisseur
 Jacob Little (1794-1865), een Amerikaans zakenman
 Jean Little (1932), een Canadees kinderboekenschrijfster
 Jimmy Little (motorcoureur), een Brits motorcoureur
 Jimmy Little (tv-persoonlijkheid) (1976), een Amerikaans tv-persoonlijkheid als timmerman
 Jimmy Little (zanger) (1937-2012), een Australisch-Aboriginal zanger en acteur
 John Little (1928), een Amerikaans wetenschapper en naamgever van de Stelling van Little
 Jonathan Little (1984), een Amerikaans professioneel pokerspeler
 Kim Alison Little (1990), een Schots voetbalster
 Kim Little (1970), een Amerikaans actrice
 Lowell Preston Little (1915-1989), een Amerikaans musicus
 Matthew Little (1986), een Australisch Australian footballer
 Ralf Little (1980), een Brits acteur
 Sam Little (1975), een Brits golfprofessional
 Wilbur Little (1928-1987), een Amerikaanse jazzbassist

(Fictieve) personages en artiestennamen 
 Marcus Little, een personage in The Suite Life on Deck met bijnaam Lil' Little
 Stuart Little, de naam van het hoofdpersonage in de gelijknamige kinderboek, films en verwante franchise:
 Stuart Little (boek), een kinderboek van E.B. White
 Stuart Little (film), een Amerikaanse film uit 1999 gebaseerd op bovenstaand boek
 Stuart Little 2, een Amerikaanse film uit 2002
 Stuart Little 3: Call of the Wild, een Amerikaans-Canadese film uit 2005
 Stuart Little: The Animated Series, een Amerikaanse televisieserie